Die Abkürzung MTW steht für:

 Mannschaftstransportwagen, ein Kraftfahrzeug zum Transport von Personengruppen
 Mannschaftstransportwagen M113, einen leicht gepanzerten Truppentransportpanzer
 Mathias-Thesen-Werft, eine Werft in Wismar
 Menschen Technik Wissenschaft (früher Naturwissenschaft Technik Medizin), eine ehemalige Sendung des Schweizer Fernsehens
 MTW (E-Sport-Clan), einen deutschen E-Sport-Clan
 Major Theater War, eine ehemalige Militärdoktrin der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Moorburger Treckerwerke
 Militärtransportwesen der Nationalen Volksarmee der DDR
 MTW, Kurzbezeichnung für Gravitation (Buch) von Misner Thorne Wheeler

MTW